Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Singapore Open) van 1990 vond plaats van 30 april tot en met 6 mei in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1990